Витербо () е провинция в Италия, в региона Лацио.

Площта ѝ е 3612 км², а населението – около 310 000 души (2007). Провинцията включва 60 общини, административен център е град Витербо.

Административно деление 
Провинцията се състои от 60 общини:

Външни препратки 
 Официален сайт